Евгений Гольштейн:
 Гольштейн, Евгений Викторович (род. 1989) — российский регбист.
 Гольштейн, Евгений Григорьевич (1931—2018) — советский и российский математик и экономист.